Патриарший экзархат Ирака — экзархат Мелькитской католической церкви с центром в городе Багдад, Ирак. Патриарший экзархат Ирака распространяет свою юрисдикцию на всю территорию страны. В настоящее время кафедра Патриаршего экзарахата Ирака является вакантной.

История 
Со второй половины XIX века в Ираке стали селиться сирийские христиане-католики, которые первоначально находились под пастырским попечением латинской иерархии.

17 сентября 1838 года патриарх Мелькитской католической церкви Максимос III Маслум учредил Патриарший экзархат Ирака для верующих, проживающих в Ираке.

С начала XXI века в Ираке существует небольшая община Мелькитской католической церкви численностью около 400 человек, в собственности которой находилась только одна церковь святого Георгия в Багдаде. Этот храм был разрушен 17 октября 2003 года в ходе Иракской войны. C 2004 года Патриарший экзархат находится в прямом подчинении патриарха Григория III Лахама. В настоящее время пастырскую деятельность среди верующих Мелькитской католической церкви, проживающих в Ираке, осуществляют латинские священники из монашеского ордена редемптористов.

Епископы 
 епископ Макариос Андраос (1838—1886);
 епископ Романос Каллаб (1886—1926);
 епископ Максимос Хаким (1926—1964);
 епископ Исайах Даккак (1964—1971);
 епископ Базилос Канакри (1971—1978);
 епископ Ларентий Файкаль BS (1979—1985);
 епископ Николас Дагер (1986—1994);
 священник Георгий Эль-Мурр BC (1994—2004) — апостольский администратор.
 вакансия.

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3.

Ссылки 
 Информация
 История экзархата и информация

Восточнокатолические епархии Ирака
Епархии Мелькитской католической церкви